Brezovice je lahko:
 Brezovice, Krupanj (Srbija)
 Brezovice, Valjevo (Srbija)